Столичная — многозначное слово:
 «Столичная» — торговая марка русской водки.
 Столичная — административно-территориальная единица прямого подчинения центральным властям государства.
 Столичная — название административно-территориальных единиц в ряде государств и стран.

См. также 
 Столичный